Mariana Silva (fadista) — portuguesa
 Mariana Silva (judoca) — brasileira
 Mariana Vieira da Silva —  socióloga portuguesa

Ver também 

Desambiguações de antropônimos